Бігун — спортсмен, який володіє технікою бігу.
 Бігун — застаріла назва полюса.
 Бігун — розмовна назва осі воріт і дверей.
 Бігун — верхнє рухоме жорно.
 Бігуни — спаровані камені в дробильній машині.

Прізвище 

Бігун — прізвище українського походження.
 Бігун Володимир Петрович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Бігун Іван Павлович (*1960) — український священик.
 Бігун Лук'ян (невідомо) — український житель-будівничий.
 Бігун Роман Ярославович (*1972) — український футболіст, нападник.

Примітки 

Українські прізвища